Diego Hidalgo e Cristian Rodríguez erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti in finale da Pedro Boscardin Dias e João Lucas Reis da Silva con il punteggio di 6–4, 3–6, [10–7].

Teste di serie 

  Diego Hidalgo /  Cristian Rodríguez (finale) 
  Luciano Darderi /  Andrea Vavassori (primo turno)

  Sergio Martos Gornés /  Artem Sitak (quarti di finale) 
  Ruben Gonzales /  Fernando Romboli (quarti di finale)

Wildcard 

  Miguel Fernando Pereira /  Matías Soto (ritirati)

  Benjamín Torres /  Nicolás Villalón (primo turno)

Alternate 

  Álvaro López San Martín /  Gonzalo Villanueva (primo turno)
  Gonzalo Bueno /  Bruno Kuzuhara (primo turno)

  Pedro Boscardin Dias /  João Lucas Reis da Silva (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Santiago Challenger 2023